B90 peut faire référence à :
 , une bombe nucléaire américaine ;
 Bundesstraße 90, une route fédérale allemande reliant Kaulsdorf à Gefell ;
 Renault B90 4x4, un camion du constructeur français Renault ;
 Séquelles de tuberculose, d'après la Classification internationale des maladies,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres